Allnoch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Leopold Allnoch (1806–1888), deutscher Politiker (Deutsche Fortschrittspartei), MdR
 Georg Allnoch (1879–1961), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen